Personen
 Chris van der Weerden, Nederlands voetballer
 Mink van der Weerden, Nederlands hockeyer

Zie ook
 Van der Weerd (doorverwijspagina)
 De Weerd (doorverwijspagina)